Брисли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 19) — британский художник.
  (род. 1950) — английский футболист.
 Брисли, Холли (род. 1978) — австралийская актриса.